Марк Орлов:
 Орлов, Марк Артурович (1918—1983) — советский архитектор, специалист по архитектуре туристских зданий и комплексов.
 Орлов, Марк Евсеевич (1925—2000) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.